Alapjelentés
 Murphy törvénye (Murphy′s Law): ismert szállóige, és a rá épülő elméletek

Filmek
 Murphy törvénye (Murphy′s Law): 1986-os amerikai akciófilm, rendezte J. Lee Thompson, címszereplő Charles Bronson
 Murphy törvénye (Murphy′s Law): 2003−2007-es brit (BBC) bűnügyi tévésoroztat; rendezte Colin Bateman, főszereplő James Nesbitt
 Milo Murphy törvénye (Milo Murphy′s Law): 2016−2019-es amerikai rajzfilmsorozat, gyártója a Walt Disney Production

Hasonló
 Murphy’s Law amerikai punkzenei együttes, alakult 1982-ben